Хёрсхольм:

 Хёрсхольм — город в коммуне Хёрсхольм Столичной области (Дания).
 Хёрсхольм — датская коммуна в Столичной области.